Resultados do 1st Rally Japan.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 Campeonato Mundial de Rali de 2004

Referências 
 

World Rally Championship 2004